Раонь — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Жижицкой волости.

География 
Расположена на юго-востоке региона, на юго-восточном побережье озера Жижицкое, примерно в 5,5 км к югу от волостного центра, деревни Жижица.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 6 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района